Glasco, como nombre de persona, puede referirse a:

Kimberley Glasco (nacida en 1960), una bailarina canadiense.
Joseph Glasco (1925-1996), un pintor estadounidense.

Glasco, como nombre de lugar, puede referirse a:

 Glasco (Kansas), una ciudad de Cloud County, Kansas, Estados Unidos.
 Glasco (Nueva York), una localidad de Ulster County, Nueva York,  Estados Unidos.